У, у (название: у) — буква всех славянских кириллических алфавитов (20-я в болгарском, 21-я в русском и белорусском, 24-я в сербском и украинском, 25-я в македонском); используется также в алфавитах некоторых неславянских языков.

История

Русский язык 
В русском языке в произношении буква У соответствует гласному звуку [у], причём, в отличие от большинства русских гласных, звучит достаточно чётко и в безударном положении.

Основное положение, в котором эта буква звучит нечётко, — окончания глаголов и суффиксы причастий, особенно после шипящих: «пишут/слышат», «пишущий/слышащий» и т. п. — фонема [у] произносится в отмеченных местах одинаково неопределённо. Кроме того, этот гласный звучит нечётко, а произношение «гуляет» между [у] и [ы], в суффиксах слов наподобие «воробушек/воробышек» или «солнышко/солнушко».

Предлог «у» состоит из одной этой буквы, так же как и междометие «у»: «У, как холодно!», «У, негодники!».

Белорусский язык 
В белорусском языке от буквы «У» произошла буква Ў («у краткое»), по звучанию соответствующая английскому W.

Тюркские языки 
В татарском языке букве «У» в кириллице соответствует: в яналифе — U u; в янга имля — дамма, хамзадамма или вавдамма.

Таблица кодов 

В HTML прописную букву У можно записать как &#1059; или &#x423;, а строчную у — как &#1091; или &#x443;.

Литература

Ссылки 

 

Буквы кириллицы
Украинский алфавит
Македонский алфавит
Болгарский алфавит
Старославянский алфавит
Русский алфавит
Белорусский алфавит
Вуковица